adolescentenliteratuur; zie Jeugdliteratuur § Adolescenten
 Young Adult (film), een Amerikaanse film uit 2011 geregisseerd door Jason Reitman